2 miejscowości w Polsce:
 Tomaszowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Tomaszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś

Zobacz też: Tomaszowice-Kolonia; Tomasiewiczówka, Tomasze, Tomaszew, Tomaszewo, Tomaszki, Tomaszkowice, Tomaszkowo, Tomaszków, Tomaszowo, Tomaszów, Tomaszówek, Tomaszówka